Дана́кт — мужское русское личное имя греческого происхождения, восходит к двухосновному имени , от  — имя Зевса на дорическом диалекте +  (генитив ) — «король, лорд, хозяин». 

Предполагается, что современная форма имени Данакт произошла от имени Данакс из-за ошибки перевода имени из греческих синаксарей — был использован родительный падеж имени «Данактос» ().

Носители 
 Данакт Иллирийский (?) — раннехристианский мученик.
 Данакт (Калашников) () — иеромонах Русской православной церкви, преподобномученик.

Именины 
Православные именины (даты даны по григорианскому календарю):

 святого мученика Данакта Иллирийского — память ;
 преподобномученика иеромонаха Данакта (Калашникова) — память  (новомученик), .

Католические именины:

  — 16 января.

Примечания 

Русские мужские имена